Hajím Topól (1935) izraeli színpadi és filmszínész
 RT–2PM Topol, szovjet interkontinentális ballisztikus rakéta
 RT–2UTTH Topol–M, orosz interkontinentális ballisztikus rakéta